Но́сса-Сеньо́ра-де-Фа́тіма (, , «Наша Панна Фатімська») — власна назва.

Топоніми

Носса-Сеньора-де-Фатіма (Авейру) — парафія.
 Носса-Сеньора-де-Фатіма (Лісабон) — парафія.